Die Bestie in Menschengestalt  (рус. «Бестия в человеческом обличии») — пятый студийный альбом немецкой панк-группы Die Ärzte, вышедший в 1993 году и первая студийная работа коллектива после пятилетнего перерыва (1988-1993). Альбом так же является первым релизом при участии бас-гитариста Родриго Гонсалеса. Пластинка вышла 5 октября 1993 года, достигла 2-го места в немецком чарте, продержавшись 21 неделю в топ-10 и трижды получила золотой статус. В сентябре 2015 года, после спонтанно начавшейся в социальных сетях акции, направленной против ксенофобии в Германии, сингл "Schrei nach Liebe", спустя 22 года после релиза, вернулся в немецкий чарт и поднялся до первого места. Группа пообещала направить все заработанные с продажи сингла средства в фонд помощи беженцам.

Список композиций 
 «Inntro» – 0:06
 «Schrei nach Liebe» (Bela B. Felsenheimer, Farin Urlaub) – 4:12
 «Schopenhauer» (Urlaub) – 3:06
 «Für uns» (Felsenheimer) – 4:42
 «Hey Huh (in Scheiben)» (Felsenheimer, Urlaub) – 1:29
 «FaFaFa» (Urlaub) – 1:41
 «Deutschrockgirl» (Felsenheimer, Felsenheimer, Urlaub) – 1:53
 «Mach die Augen zu» (Urlaub) – 4:00
 «Gehirn-Stürm» (Felsenheimer, Rodrigo González, Felsenheimer) – 4:04
 «Mit dem Schwert nach Polen, warum René?» (Felsenheimer, González, Felsenheimer) – 4:28
 «Claudia (Teil 95)» (Felsenheimer, González, Urlaub) – 0:09
 «Die Allerschürfste» (Urlaub) – 3:24
 «Friedenspanzer» (González, Felsenheimer) – 3:56
 «Quark» (Urlaub) – 2:45
 «Dos corazones» (González) – 3:47
 «Kopfüber in die Hölle» (Urlaub) – 2:54
 «Omaboy» (Felsenheimer) – 4:45
 «Lieber Tee» (Urlaub) – 4:47
 «Wenn es Abend wird» (Urlaub) – 6:36

Сингл — «Schrei nach Liebe» 

 "Wenn es Abend wird" - 6:30
 "Schrei nach Liebe" - 4:13
 "Felicita" - 0:52
 "Ja (Demo)" - 2:38

Сингл — «Mach die Augen zu» 

 "Mach die Augen zu" (Urlaub) - 4:00
 "25 Stunden am Tag" (Witte) - 3:13
 "Punkrockgirl" (Originalversion)" (Felsenheimer) - 1:53
 "Wahre Liebe" (Gonzalez, Felsenheimer, Urlaub) - 3:03
 "Mach die Augen zu" (Remix)" (Urlaub) - 4:30

Сингл — «Frienspanzer» 

 "Friedenspanzer" (Gonzalez/Felsenheimer) - 4:00
 "Die Wikingjugend hat mein Mädchen entführt" (The Ramones/Felsenheimer) - 2:28
 "Stick It Out/What's the Ugliest Part of Your Body" (Frank Zappa) - 3:08
 "Die Allerschürfste (Outtake)" (Urlaub) - 1:30
 "Schopenhauer (Neu)" (Urlaub) - 3:06

Сингл — «Quark» 

 "Quark (Neuer Text - 135% politisch korrekt)" (Urlaub) - 2:44
 "Revolution '94" (Urlaub, Felsenheimer/Urlaub) - 2:59
 "Analyzer Smith (Unplugged)" (Urlaub) - 3:54
 "Mysteryland" (Felsenheimer) - 3:48
 "Hey Huh (in Scheiben)" (Felsenheimer/Urlaub) - 2:23
 "Ein Haufen Gebrösel in D-Moll (Tour-Tour-Intro)" (Gonzalez, Urlaub) - 3:20

Примечания 

Альбомы Die Ärzte